Le patronyme flamand Langendries indique une origine : Langdries à Ulbeek (Pays-Bas) ou Landries à Aaigem (Belgique), qui signifie "long terrain vague", "longue terre en friche", "long trieu". 

Des variantes existent :
Langhedries, Langhendries, Langhendris, Langhendries, voire Landries.

Vu que Dries est un diminutif du prénom Andries (Andréas), lange dries pourrait aussi indiquer un André de grande taille ("Dédé le Long", "Grand Dédé").

Raymond Langendries (1943-), homme politique belge ;
ses fils:
Vincent Langendries (1968-), journaliste sportif belge;
Benoît Langendries (1978-), homme politique belge.
ou encore
Charlie Langendries, jeune acteur belge
Patronyme néerlandais
Patronyme flamand